Lindenhain ist der deutsche Name der Orte
 Lindenhain, Kreis Allenstein, Ostpreußen, seit 1945: Lipniak (Dywity) in der Gmina Dywity, Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Lindenhain, bis 1937 Niemaschleba, Kreis Guben, Brandenburg, seit 1945: Chlebowo (Gubin) in der Gmina Gubin, Powiat Krośnieński, Woiwodschaft Lebus, Polen 
 Lindenhain, Kreis Schrimm, Posen, seit 1945: Borkowice (Mosina) in der Gmina Mosina, Powiat Poznański, Woiwodschaft Großpolen, Polen
 Lindenhain, bis 1937 Alt Tschöpeln, Kreis Sorau, Schlesien, seit 1945: Stare Czaple (Trzebiel) in der Gmina Trzebiel, Powiat Żarski, Woiwodschaft Lebus, Polen

Siehe auch:
 Lindenhayn
 Lindenheim